Barbavara ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Barbavara (* um 1405; † 1460), italienischer Doktor utriusque juris, Professor und Bischof von Como
 Marco Barbavara († 1552), italienischer Politiker